Volnovka (Atkarsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Volnovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia